El Limón (rijeka)
 El Limón (grad)